ADS (Active Denial System), een microgolfstraal die zorgt voor een hevige, brandende pijn op de plek op de huid, zonder deze te beschadigen.
ADS (motorfietsmerk), Belgisch motorfietsmerk.
ADS Den Haag, een amateurvoetbalvereniging uit Den Haag, Zuid-Holland, Nederland.
Ammoniumdodecylsulfaat, ionische oppervlakte-actieve stof.
Anti-de Sitter-metriek, een begrip uit de algemene relativiteitstheorie.
Astrophysics Data System, een zoekmachine voor professionele literatuur op het gebied van natuur- en sterrenkunde

Zie ook
 ASD